В Вологодской области существует 201 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), занимающих 940 тыс. га или 6,5 % территории области.

К объектам федерального значения относятся 1 заповедник и 1 национальный парк.

Сеть ООПТ регионального значения включает 180 объектов: 96 заказников (в том числе 13 биологических (зоологических)), 78 памятников природы, 3 дендрария, 2 туристско-рекреационные местности и 1 охраняемый природный комплекс.

На местном уровне — 18 ООПТ.

Процесс создания научно-обоснованной сети ООПТ Вологодской области активно осуществляется с 1960-х годов. В Вологодской области выделено 33 ландшафтных района, объединённых в 3 ландшафтные области: Северо-Западную, Двинско-Сухонскую, Верхне-Волжья и Северных Увалов. ООПТ образованы во всех ландшафтных и административных районах области. Также под защитой властей находятся торфяные и клюквенные болота, помещичьи усадьбы и их парки, лесопарковые части зелёных зон. Количество ООПТ по районам колеблется от 1 (Усть-Кубинский район) до 25 (Великоустюгский район). Принят закон области от 02.10.2008 № 1848-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области».

Государственный природный заповедник

Государственный национальный парк

Государственные природные заказники

Государственные региональные комплексные (ландшафтные) заказники (75)

Государственный региональный геологический заказник (1)

Государственные региональные гидрологические заказники (4)

Государственные региональные ботанические заказники (2)

Государственные региональные зоологические заказники (13)

Государственный региональный рекреационный заказник (1)

Государственные памятники природы

Государственные региональные ландшафтные памятники природы (26)

Государственные региональные гидрологические памятники природы (6)

Государственные региональные геологические памятники природы (19)

Государственные региональные ботанические памятники природы (27)

в том числе Старинные парки (и аллеи) в населённых пунктах (15)

Дендрарии (3)

Туристско-рекреационные местности (2)

Охраняемый природный комплекс

Местные ООПТ (18)

Комплексный (ландшафтный) природный резерват (2)

Природные резерваты (4)

Болотные комплексы (3)

Памятники природы (2)

Природно-культурные местности (3)

Парки (1)

Туристско-рекреационные местности (3)

Бывшие ООПТ

Примечания

Литература 
 Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Вологодской области. — Вологда: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Правительства Вологодской области, 2015.
 Вологодская энциклопедия / Гл. ред. Г. В. Судаков. — Вологда: ВГПУ, издательство «Русь», 2006. — 608 с., ил. ISBN 5-87822-305-8
 Национальные парки России. — М., 1996. — 196 с.
 Особо охраняемые природные территории, растения и животные Вологодской области. — Вологда, 1993.

См. также 
 Красная книга Вологодской области
 География Вологодской области

Ссылки 
 
 

 
ООПТ
Вологодская
Списки:Вологодская область